

Классика 
 «Маскарад» — драма в стихах М. Ю. Лермонтова.
 «Маскарад» — повесть Н. Ф. Павлова.
 «Маскарад» — новелла А. Дюма-отца.
 «Маскарад» — рассказ М. П. Арцыбашева.

Фантастика 
 «Маскарад» — роман Т. Пратчетта.
 «Маскарад» — роман В. А. Рыжикова.
 «Маскарад» — роман Мелиссы де ла Круз.
 «Маскарад» — рассказ И. И. Варшавского.
 «Маскарад» — рассказ Л. и Е. Лукиных.